Peucelle ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Peucelle (1908–1990), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Rubén Peucelle (1933–2014), argentinischer Wrestler